L'art de la guerre peut désigner :
 L'Art de la guerre, un traité de stratégie militaire écrit par Sun Tzu au  ;
 L'Art de la guerre, un traité de stratégie militaire écrit par Sun Bin au , longtemps considéré comme perdu ;
 L'Art de la guerre, un traité de politique écrit par Nicolas Machiavel au  ;
 L'Art de la guerre, manuscrit de Jacques-François de Chastenet de Puységur publié en 1748 par son fils;
 L'Art de la guerre, un poème en dix chants écrit par Pierre Antoine Dupont de l'Étang en 1838 ;
 L'Art de la guerre, un film de Christian Duguay avec Wesley Snipes.
 L'Art de la guerre, une règle de jeu avec figurines sur les périodes antique et médiévale.

Voir aussi 
 , une organisation chinoise d'arts martiaux mixtes fondée en 2005.